Темпера́мент ( — «соразмерность», «надлежащее соотношение частей») — это совокупность устойчивых динамических особенностей психических процессов человека: темпа, ритма, интенсивности. Темперамент связан с динамическими, а не содержательными аспектами деятельности. Темперамент определяет скорость течения психических процессов, устойчивость эмоциональной сферы, степень волевого усилия.

Физиологической основой темперамента является тип высшей нервной деятельности. Темперамент составляет основу формирования и развития характера; относится к биологически-обусловленным индивидуальным различиям как человека, так и животных.

Теория темперамента по Гиппократу и Галену 
Во времена Гиппократа, для отражения соотношения основных жидкостей («соков») в организме человека, влияющих на его состояние, использовали понятие «красис» (, слияние, пропорция, смешение), а древнеримские врачи использовали понятие «темпераментум».

Предполагалось, что существуют устойчивые индивидуальные различия в соотношениях между химическими системами, регулирующими поведение человека, наиболее устойчивые индивидуальные различия приписывались различиям в смесях нейрогуморальных жидкостей тела.

Теории химических факторов описывали в основном климатические и природные явления. Так, в трактате «О воздухе, водах, местностях» Гиппократ описывает вредное воздействие факторов окружающей среды на организм человека и соответственно различные «типы людей» в зависимости от местности, в которой они живут («все тела состоят из горячего, холодного, влажного и сухого»). Гиппократ впервые сделал предположение о четырёх телесных соках и, по преобладанию одного из них в организме, условно разделил людей на различные типы. Описанная позднее теория темпераментов ошибочно приписывается Гиппократу, он делил людей на типы не по темпераменту, а лишь по предрасположенности к заболеваниям.

Эту теорию гораздо позднее развил Гален, он объяснил и описал темперамент как индивидуальное соотношение внутренних химических систем человеческого организма («элементов Гиппократа»), с преобладанием одного из «жизненных соков». Гален выделял 13 темпераментов, а римский врач Аэций свёл их до четырёх и описал темпераменты, «которые традиционно называют гиппократовскими». Различия в соках объясняют и различия в нравах людей, а преобладание одного определяет темперамент человека:
 лимфы ( [флегма] «мокрота») делающей человека спокойным и медлительным — флегматиком;
 жёлтой жёлчи ( [холе] «жёлчь, яд») делающей человека истеричным и хамоватым, «горячим» — холериком;
 крови ( [сангвис, сангуа] «кровь») делающей человека подвижным и весёлым — сангвиником;
 чёрной жёлчи ( [мелэна холе] «чёрная жёлчь») делающей человека грустным и боязливым — меланхоликом.

Люди с резко выраженными чертами определённого темперамента не так часто встречаются, чаще всего у людей бывает смешанный темперамент в различных сочетаниях. Но преобладание определенных черт даёт возможность отнести темперамент человека к тому или иному типу:
 Холерик — быстрый, порывистый, импульсивный, неуравновешенный, подвержен резкой смене настроений, эмоциональным вспышкам. Холерик обладает огромной работоспособностью.
 Флегматик — медлителен, трудно переключаемый с одной деятельности на другую, устойчив и постоянен в стремлениях и настроении, скуп на проявление эмоций.
 Сангвиник — подвижный, живой, легко переживающий неудачи, стремящийся к смене впечатлений. Обладает выразительной мимикой. Продуктивен в работе, когда она ему интересна.
 Меланхолик — сдержан, раним, впечатлителен, склонный к постоянному переживанию даже малозначительных событий, застенчив.

Теория темпераментов Гиппократа — Галена до сих пор оказывает влияние на искусство, науку и литературу.

Учение И. П. Павлова о типах высшей нервной деятельности (темпераментах) 

Важным пунктом в истории естественнонаучного изучения темпераментов явилось учение И. П. Павлова о типах нервной системы (типах высшей нервной деятельности), общих для человека и высших млекопитающих. Он доказал, что физиологической основой темперамента является тип высшей нервной деятельности, определяемый соотношением основных свойств нервной системы: силы, уравновешенности и подвижности процессов возбуждения и торможения, протекающих в нервной системе. Павлов выделил 4 чётко очерченных типа высшей нервной деятельности, то есть определённых комплексов основных свойств нервных процессов, которые он сопоставил с типами темперамента по Гиппократу:

 слабый тип характеризуется слабостью как возбудимого, так и тормозного процессов — соответствует гиппократовскому меланхолику;
 сильный неуравновешенный тип характеризуется сильным раздражительным процессом и относительно слабым процессом торможения — соответствует холерику, «безудержному» типу;
 сильный уравновешенный подвижный тип — соответствует сангвинику, «живому» типу;
 сильный уравновешенный, но с инертными нервными процессами — соответствует флегматику, «спокойному» типу.

Темперамент как прирожденный конституциональный вид нервной деятельности — генотип, под разнообразными влияниями окружающей среды превращается в фенотип, характер (см. «Связь характера с темпераментом»).

Советские исследования темперамента 
Российская традиция исследования темперамента началась в 1906 году, с исследований типов и свойств нервной системы в школе И. П. Павлова и продолжилась в исследованиях Лаборатории дифференциальной психофизиологии при Институте психологии АН СССР в исследованиях Б. М. Теплова (1963), В. Д. Небылицына (1972), В. М. Русалова (1979).

Б. М. Теплов дает отличное от И. П. Павлова определение темперамента: «Темпераментом называется характерная для данного человека совокупность психических особенностей, связанных с эмоциональной возбудимостью, то есть с быстротой возникновения чувств, с одной стороны и силой — с другой».

В. Д. Небылицын и В. М. Русалов рассматривали темперамент аналогично Павлову: как формально-динамические свойства поведения — энергетические (такие, как выносливость), динамические (скорость интеграции акта — мобильность, темп), а также эмоциональность. В их лаборатории при Институте психологии АН СССР использовались измерения ЭЭГ, вызванные потенциалы, кофеиновые пробы, исследования абсолютных порогов восприятия в визуальной, слуховой и тактильной модальностях, силу возбуждения и мобильность в слуховой и визуальных модальностях, эффективность решения проблем в определённых (детерминистских) и неопределенных (вероятностных) условиях, и скорость выполнения различных тестов. Русалов показал, что черты темперамента регулирующие разные типы активности имеют разные психофизиологические корреляты, то есть специфику в зависимости от типа активности.

На основе этих исследований был предложен Активностно-специфический подход к структуре темперамента. Этот подход предлагает разделять черты, относящиеся к трем специфическим аспектам деятельности — физическому, социально-вербальному и умственному. Эта идея была озвучена сначала В. Д. Небылицыным. В полном масштабе этот подход был затем развит в дифференциальной психологии и психофизиологических экспериментах 1970—1990-е Русаловым, исследования были продолжены в работах его учеников (например, модель «функциональный ансамбль темперамента»).

Теории темперамента 
Основные теории темперамента:

 гуморальная теория (Гиппократ, Гален)
 конституциональная теория (Э. Кречмер, У. Шелдон)
 психофизиологическая теория (И. П. Павлов и др.)
 психологическая (факторная) теория темпераментов (Г. Айзенк, Р. Кэттел и др.)

Описания темпераментов довольно сильно различаются у различных ученых и, по-видимому, включают в себя достаточно большое количество факторов. Многие психологи, так же как было предложено Кантом в конце 18 века, Хеймансом в начале XX века и Г. Ю. Айзенком в 1960-х делят компоненты темперамента на 2 группы: «Активность» поведения и «Эмоциональность». Предпринимались попытки подвести научно-экспериментальную базу под свои теории темпераментов (Г. Ю. Айзенк, Э. Кречмер, У. Шелдон, Я. Стреляу, Б. М. Теплов и др.), однако результаты, полученные данными исследователями, лишь частично совместимы друг с другом.

С точки зрения психологии, четыре темперамента — лишь одна из возможных систем для оценки психологических особенностей (существуют и другие, например типология Юнга и др.). Современная наука видит в учении о темпераментах отголосок ещё античной классификации четырёх типов психического реагирования в сочетании с интуитивно подмеченными типами физиологических и биохимических реакций индивида.

Основные исследования в области темперамента проводились в областях: детской психологии (Buss & Plomin, 1984; Chess & Thomas, 1996; Kagan & Snidman, 2009; Rothbart et al, 2000; Windle & Lerner, 1986), клинической психологии и психиатрии (Akiskal, 1998; Cloninger, 1986, 1994; Mehrabian, 1996; Panksepp et al, 1987; Zuckerman, 1994).

В отношении темперамента взрослых, это понятие за рубежом сливается с понятием личности, и анализировалось как «биологически-основанные черты личности» (Cattel, 1965; Digman & Takemoto-Chock, 1981; Goldberg 1993; Guilford & Zimmerman, 1956; McCrae & Costa 1997; Norman, 1963). Такое слияние не рекомендуется, так как понятие личности относится к социо-культурным процессам, ценностям, установкам, личному опыту, самооценке и спектру отношений человека с другими людьми, в то время как темперамент, согласно начальному определению, относится к нейрохимическому балансу организма.

Тесты на темперамент 
 Личностный опросник Айзенка (EPI), Айзенк,1964
 Формула темперамента, А. Белов, 1971
 Павловский опросник темперамента («Опросник Стреляу»), Я. Стреляу, 1999
 Опросники структуры темперамента: Опросник формально-динамических свойств индивидуальности (ОФДСИ), В. М. Русалов, 1990-е; опросник (STQ-77) И. Трофимова, 2000-е

Темперамент и психиатрия 
Причина «живучести» теории темпераментов Гиппократа-Галена может быть в том, что они впервые описали четыре типа поведения действительно легко узнаваемых в обществе, которые также, при крайних дисбалансах, проявляются как психиатрические профили. Эти профили фиксировались человечеством более 2500 лет и отражены в международных классификациях психических расстройств (DSM, МКБ).

Например, проводятся параллели между здоровыми темпераментами и акцентуированными характерами, а также расстройствами личности:

См. также 
 Типы высшей нервной деятельности
 Характер
 Характерология
 Темпераменты (юмореска) А. П. Чехова

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия. — М.: «Советская энциклопедия», 1969—1978.
 Chess S. (1997). Temperament: Theory and Clinical Practice. Harvard Mental Health Letter, 14(5), 5—7.
 Davidson D. A. (2005). Psychosocial Issues Affecting Social Participation. In J. Case-Smith (Ed.), Occupational Therapy for Children (pp. 449–480). St. Louis: Elsevier Mosby.
 Maziade M. (1983). Le tempérament de l’enfant, les différences individuelles et les forces environnementales. Santé mentale au Québec, 8(2), 61—67.
 Olson L. J. (1999). Psychosocial Frame of Reference. In P. Kramer & J. Hinojosa (Eds.), Frames of Reference for Pediatric Occupational Therapy (pp. 323–375). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 Zeanah C. H., Fox N. A. (2004). Temperament and Attachment Disorders. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 33(1), 32—41.

Ссылки 

 Небылицын В. Д. Темперамент. // Психология индивидуальных различий. Тексты. / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. — М.: Изд-во МГУ, 1982. — С. 153—159.
 Четыре темперамента в комиксах Херлуфа Бидструпа
 Noga A. (2007). Passions and Tempers: A History of the Humours
 Helminen P. (1999). Discovering Our Potential: An Introduction to Character Types
 Steiner R. (1909). The Four Temperaments
 Психологические типы К. Г. Юнга
 Методика «Формула темперамента» Белова
 Structure of Temperament Questionnaire — история валидизации, формы для тестирования опросника, соответствующего этой модели (на 18 языках).

Психология
Психофизиология